O Campeonato Asiático de Futebol Feminino Sub-19 de 2007, foi a quarta edição do evento e realizou-se na China, de 5 a 16 de outubro de 2007.

Grupo A

Grupo B

Fase final

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Classificados para o Mundial Feminino Sub-20 2008

Campeão

Ligações externas 
 
  

Campeonato Asiatico de Futebol Feminino Sub-19 de 2007
2007 no futebol